Ступино — деревня в Алексинском районе Тульской области. Находится восточнее деревни Болото и северо-западнее села Белолипки. Почтовый индекс 301381.

По старому административному делению относилась к Широносовской волости Алексинского уезда. Была приписана к Воскресенской церкви в селе Богучарово.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Алексин